Viki, a Viktória név becézése
 Viki, a Viktor név becézése
 Viki, streamingszolgáltató
 Viki, Keleti Márton 1937-ben készült filmje